Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (finale)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Félix Mantilla (campione)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1997